Den Namen Avendorf tragen zwei deutsche Ortsteile:

 Avendorf auf Fehmarn, Ortsteil der Stadt Fehmarn, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Avendorf (Tespe), Ortsteil der Gemeinde Tespe, Landkreis Harburg, Niedersachsen